Ectomorfia — condição física chamada popularmente de "magreza"

Pessoas 
Magro (MPB4) — do grupo vocal brasileiro
Acácio Pereira Magro
Henrique Fernandes Magro
Leonard McCoy — personagem da série Star Trek a quem o capitão Kirk chamava de "Magro" (na dublagem brasileira)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de epônimos